Cette page retrace l'historique de l'AS Saint-Étienne lors des compétitions européennes de football.

Coupe Latine 
La première compétition continentale à laquelle participe l'ASSE est la coupe Latine, qui mettait aux prises en fin de saison les clubs champions fraîchement sacrés d'Espagne, d'Italie, du Portugal et de France, et dont c'était la dernière édition en 1957.

Coupes d'Europe 

Les Verts n'ont jamais remporté de compétition européenne mais leur épopée de 1976, jusqu'en finale de la coupe d'Europe des clubs champions, a marqué l'imaginaire collectif français.

Palmarès

Coupe des clubs champions européens 
 Finaliste en 1975-1976
 Demi-finaliste en 1974-1975
 Quart de finaliste en 1976-1977

Coupe UEFA 
 Quart de finaliste en 1979-1980 et 1980-1981

Statistiques 

Les statistiques suivantes incluent les différentes compétitions organisées par l'UEFA (et donc la coupe Intertoto), mais pas la Coupe Latine :

Au 
 23 participations européennes
 125 matchs européens
 49 victoires / 39 nuls / 37 défaites
 177 buts inscrits / 136 buts encaissés
 3 prolongations dont une séance de tirs au but disputées (toutes remportées !)

Tableau des résultats des matchs

Années 1950

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Années 1990 
L'AS Saint-Étienne ne participe à aucune compétition européenne dans les années 1990.

Années 2000

Années 2010

Lien externe 
 Historique de l'AS Saint-Étienne en compétitions européennes sur uefa.com.

Association sportive de Saint-Étienne
Saint-Etienne, AS